Clive fait notamment référence à :

Toponymes 
 Clive (Alberta)
 Clive (Iowa)
 Clive est une ville de l'est de l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande

Hydronymes 
Clive (fleuve), cours d’eau de l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Nom de personnes

Prénom 
 Clive Barker, romancier
 Clive Brook, acteur
 Clive Cussler, romancier
 Clive Donner, réalisateur
 Clive Exton, scénariste
 Clive Staples Lewis, écrivain
 Clive Nolan, musicien
 Clive Owen, acteur
 Clive Woodward, rugbyman et entraîneur de rugby

Patronyme 

 Catherine Clive (1711-1785), actrice, cantatrice, dramaturge et poétesse britannique du  ;
 Colin Clive (1900-1937), acteur britannique ;
 George Clive (1805-1880), avocat, magistrat et homme politique britannique ;
 Henry Clive (1882-1960), magicien, peintre et illustrateur américain ;
 John Clive (1933-2012), écrivain et acteur anglais ;
 Lewis Clive (1910-1938), champion olympique britannique d'aviron, tué durant la guerre d'Espagne ;
 Oliver Clive (né en 1998), acteur français ;
 Percy Clive (1873-1918), militaire et homme politique britannique ;
 Robert Clive (1725-1774), général britannique, gouverneur du Bengale.

Autres 
 Clive, un personnage de la série de jeux vidéo Suikoden